__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

August

Datum unbekannt

Einzelnachweise 

202008
2020